Still může být:

příjmení
 Still (příjmení)

obec
 Still (Bas-Rhin), obec v departementu Bas-Rhin

hudební album
 Still (album, Peter Sinfield) – album hudebníka Petera Sinfielda z roku 1973
 Still (album, Joy Division) – album skupiny Joy Division z roku 1981
 Still (album, Tony Banks) – album hudebníka Tonyho Bankse z roku 1991
 Still (album, BoDeans) – album skupiny BoDeans z roku 2008
 Still (album, BeBe & CeCe Winans) – album dua BeBe & CeCe Winans z roku 2009
 Still (album, Richard Thompson) – album hudebníka Richarda Thompsona z roku 2015

ostatní významy
 Still (firma), německý výrobce vysokozdvižných vozíků

Externí odkazy